Douglas William Freshfield – alpinista inglese
 Jane Freshfield – scrittrice e alpinista inglese
 Freshfield Nunatak – vetta della Catena di Shackleton